Big Horn é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:
 Condado de Big Horn (Montana)
 Condado de Big Horn (Wyoming)

Desambiguações de topônimos